Ambush Bay steht für:

 Ambush Bay (Antarktika), Bucht der Joinville-Insel, Antarktika
 Ambush Bay (Ontario), Bucht in Ontario, Kanada
 Ambush Bay, Originaltitel von Verrat in der Bucht, US-amerikanischer Film von  Ron Winston (1966)